Virtual Console, servizio per le console Nintendo
 Terminale virtuale